Торроха () может означать:
 Торроха, Ана (род. 1959) — испанская певица;
 Торроха-дель-Приорат — населённый пункт и муниципалитет в Испании.